Musikalbum med namnet Jerry Lee Lewis kan avse:
Jerry Lee Lewis (musikalbum, 1958)
Jerry Lee Lewis (musikalbum, 1979)